Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Damasichthon fils d'Opheltès, roi de Thèbes ;
 Damasichthon fils de Codros, coloniseur Ionien ;
 Damasichthon, un des Niobides.